Lluís Carulla i Canals (1904-1990), een Catalaanse industrieel en mecenas
 Domènec Carulla i Bertran (1903-1940), een Catalaanse voetballer
 Montserrat Carulla (1930–2020), een Catalaanse actrice
 Premi d'Honor Lluís Carulla, een Catalaanse cultuurprijs